Supercoppa italiana 2014 – edizione della competizione di calcio maschile
 Supercoppa italiana 2014 – edizione della competizione di calcio femminile
 Supercoppa italiana 2014 – edizione della competizione di pallavolo femminile
 Supercoppa italiana 2014 – edizione della competizione di pallavolo maschile
 Supercoppa italiana 2014 – edizione della competizione di pallacanestro maschile
 Supercoppa italiana 2014 – edizione della competizione di hockey su pista
 Supercoppa Italiana 2014 – edizione della competizione di pallamano maschile
 Supercoppa italiana 2014 – edizione della competizione di beach soccer